Quinta generazione – rivista letteraria italiana
 Quinta generazione – architettura di supercomputer del 1981
 Quinta generazione – delle console per videogiochi
 Quinta generazione – dei Pokémon